Барано́вский, Михаи́л:* Барановский, Михаил Анатольевич (род. 1963) — русский писатель, сценарист и драматург, художник, журналист.
 Барановский, Михаил Викторович (род. 1983) — российский футболист, вратарь.
 Барановский, Михаил Николаевич — генерал от артиллерии, заслуженный профессор Михайловской артиллерийской академии
 Барановский, Михаил Семёнович (1760—1805) — генерал-майор, участник Швейцарского похода Суворова.